Звертс () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Звертс, Йерун (род. 1945) — нидерландский крикетчик и хоккеист на траве.
 Звертс, Франк (род. 1943) — нидерландский хоккеист на траве.